Групповой пазл,  (, ) — дидактический метод групповой работы, разработанный в 1971 году американским психологом Эллиотом Аронсоном. При использовании данного метода возникает позитивная зависимость учеников друг от друга, они учатся ответственности и работе в коллективе.

Суть метода 
Весь учебный класс, состоящий из  человек делится на  групп. Каждая группа рассматривает определённую тему, однако каждый член группы берёт на себя лишь её определённый аспект, который изучается им наиболее интенсивно. Таким образом, в каждой группе существует лишь один «эксперт» по заданному аспекту проблемы. На этом этапе каждая группа получает общий поверхностный взгляд на проблему, а «эксперты» самостоятельно углубляются в определённые её аспекты.

Через заданное время первоначальные группы расформировываются и образуются новые, в которые объединяются «эксперты» по каждому из аспектов проблемы. На этом этапе происходит обмен мнениями экспертов, в результате чего их понимание вопроса углубляется, и устраняются возникшие на первом этапе изучения проблемы вопросы. В результате работы на данной фазе «эксперты» должны усвоить учебный материал на таком уровне, который позволил бы им осознанно и безошибочно передать содержание этого учебного материала другим учащимся, не посвящённым в данный конкретный аспект проблемы.

На третьем этапе «эксперты» возвращаются в свои первоначальные группы и передают полученные знания другим членам группы (которые не знакомы с данным аспектом проблемы, но являются «экспертами» по другому аспекту). На этом этапе учащиеся учатся внимательно слушать своих коллег, самостоятельно объяснять новый материал, задавать вопросы и отвечать на них.

На заключительном этапе учителем проверяется уровень усвоения всех аспектов проблемы каждым членом группы. Контроль может происходить в любой известной форме и обеспечивает добросовестность работы «экспертов».

Литература 
 Elliot Aronson (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills: Sage.
 Elliot Aronson, S. Patnoe (1997). Cooperation in the classroom: The jigsaw method. New York: Longman.
 Elliot Aronson (2000). Nobody left to hate. New York: Henry Holt.
 Bärbel Barzel, Andreas Büchter, Timo LeudersBarzel (2011). Mathematik-Methodik: Handbuch für die Sekundarstufe I und II. — 6. Aufl. — Berlin: Cornelsen Scriptor, 2011. — ISBN 978-3-589-22378-7.

Ссылки 
 Официальный портал The Jigsaw Classroom  
 Heather Coffey: Jigsaw  на портале LEARN NC 
 Дидактический метод Gruppenpuzzle  на сайте Университета Байройта 
 Дидактический метод Gruppenpuzzle  на сайте Университета Олденбурга 
 Метод мозаики и другие интерактивные методы обучения на уроках математики  на сайте «Первое сентября».

Кооперативное учение
Педагогическая психология